Ezen a lapon a sorszámmal rendelkező kisbolygók listájának egy részlete található.

2501–2600. • 2601–2700. • 2701–2800. • 2801–2900. • 2901–3000.

Források 
 

A Naprendszer kisbolygóinak listája